Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1999./00., te se sastojala od pet skupina - Jug, Sjever, Središte, Istok i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Središte

Istok

Zapad

Izvori 
 Jurica Gizdić: "RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu", Solin, 2006., str. 105-107
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - 2. HRL Jug 1999./2000. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2000/2001, Zagreb, 2001.

Poveznice 
 1.A HRL 1999./2000.
 1.B HRL 1999./2000.
 Hrvatski kup 1999./2000.

1999-00
m-2